Carl von Sachsen-Weimar-Eisenach ist der Name folgender Personen:
* Carl Friedrich (Sachsen-Weimar-Eisenach) (1783–1853), Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach
 Carl Alexander (Sachsen-Weimar-Eisenach) (1818–1901), Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach